La  Division d'infanterie algérienne est formée à la suite de la libération de l'Afrique du Nord française.

Création et différentes dénominations 

  Division d'Infanterie Algérienne

Devise

Chefs de corps 
 1943 - 1944: Général de Division Guillaume

Historique des garnisons, campagnes et batailles

Composition

Notes

Sources et bibliographie 

Division d'infanterie coloniale de l'Armée de terre française
Unité militaire française de la Seconde Guerre mondiale
Unité d'infanterie française